Lakhimpur (district), een district van de Indiase staat Assam
 North Lakhimpur, de hoofdplaats van het Indiase district Lakhimpur
 Lakhimpur Kheri (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Lakhimpur (stad), de hoofdstad van het Indiase district Lakhimpur Kheri